Kuivisto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuivisto (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Kuivisto (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Kuivisto (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Kuivisto (ö i Södra Savolax, Nyslott), 

Robotskapade Finlandförgreningar